Ане́лино или Оне́лино () — деревня в составе Обидовичского сельсовета Быховского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Население 
 2010 год — 27 человек

Достопримечательности 

 Усадьба Выковских (утрачено)

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь 
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Быховского района